Tristan kan syfta på:

 Tristan (balett) – balett av Tatjana Gsovsky

Personer

Efternamn
 Flora Tristan (1803–1844), en fransk socialist och feminist

Förnamn 
 Tristan Bernard (1866–1947), en fransk författare
 Tristan Corbière (1845–1875), fransk poet 
 Tristan Derème (1889–1941), fransk författare
 Tristan Gale (född 1980), amerikansk skeletonåkare
 Tristan Gommendy (född 1979), fransk racerförare
 Tristan Manco, brittisk författare
 Tristan Taormino (född 1971), amerikansk författare
 Tristan Thomas (född 1986), australisk friidrottare
 Tristan Tzara (1896–1963), rumänsk och fransk avantgardepoet
 Tristan Vautier (född 1989), fransk racerförare
 Tristan Wilds (född 1986), amerikansk musiker

Fiktiva
 Tristan (keltisk mytologi) – huvudperson i en keltisk saga

Geografi

Antarktis 

 Tristan (ö i Antarktis),

Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha 

 Tristan da Cunha, ö,

Se även
 Tristan och Isolde (olika betydelser)

Förnamn
Efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar